Revere ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Revere (1903–1990), US-amerikanische Schauspielerin
 Giuseppe Revere (1812–1889), italienischer Schriftsteller und Politiker

Revere ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Revere (Massachusetts)
 Revere Beach, Massachusetts
 Revere (Minnesota)
 Revere (Missouri)
 Revere (North Carolina)
 Revere (North Dakota)
 Revere (Pennsylvania)
 Revere (Washington)
 Revere Run, New Jersey

in Italien:
 Revere (Lombardei)

Siehe auch:
 Revere House
 Revere Motor Company
 Revier